La Ferrari utilizzò un motore V12 di 1995 cc da cilindrata su vetture tutte chiamate 166 per la cilindrata unitaria. Molte delle prime 166 erano automobili da competizione costruite per le gare ma le ultime erano delle Gran turismo lanciate dalla Ferrari per la circolazione stradale.

I modelli seguenti usavano il nome 166:
Ferrari 166 F2 (1948)
Ferrari 166 FL (1949)
Ferrari 166 Inter (1948)
Ferrari 166 Inter C (1948)
Ferrari 166 Inter S (1948)
Ferrari 166 MM (1948)
Ferrari 166 S (1948)
Ferrari 166 SC (1948)
Ferrari-Abarth 166 MM/53 (1953)
Ferrari Dino 166 P (1965)